mesosfera – terzo dei cinque strati in cui è suddivisa l'atmosfera
 mesosfera – parte del mantello terrestre sotto l'astenosfera